Орехово — деревня Ржевского района Тверской области, входит в состав сельского поселения «Успенское».

География 
Находится на берегу реки Иружа в 24 км на восток от центра поселения посёлка Успенское и в 33 км на восток от райцентра Ржева.

История 
В 1768 году в селе на средства И.П. Воейкова была построена каменная Богородице-Рождественская церковь с 2 престолами. 

В конце XIX — начале XX века село входило в состав Иружской волости Зубцовского уезда Тверской губернии. В Орехове размещалось родовое имение помещиков Воейковых, им принадлежало 720 дес. земли, льнозавод, кирпичный завод, 2 яблоневых сада. 

С 1929 года деревня являлась центром Ореховского сельсовета Ржевского района Ржевского округа Западной области, с 1935 года — в составе Калининской области, в 1994 года — центр Ореховского сельского округа, с 2005 года — в составе сельского поселения «Успенское».

Население

Примечания 

Населённые пункты Ржевского района